Tripo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Verbascum sinuatum; o
 el nombre común de la planta Verbascum thapsus.